Армия Союза (Федеральная армия, Северная армия) ( ещё Federal Army, Northern Army) — войсковое формирование, боровшееся за сохранение Союза во время Гражданской войны в США 1861—1865 годов.

Включала в себя постоянную , которая была дополнена большим количеством временных подразделений, состоящих из добровольцев и призывников. Союзная армия сражалась и победила Армию Конфедерации во время гражданской войны. Из 2 129 000 человек служивших в Союзной армии за весь период войны свыше  добровольцами. В результате войны в армии Союза погибло около  военных,  были ранены и  дезертировали.

История 

Когда началась Гражданская война в США, в начале апреля 1861 года, в регулярной армии США было только 16 367 человек, включая . Примерно 20 % офицерского состава подали в отставку и присоединились к армии Конфедерации. Порядка  Вест-Пойнта, которые ранее ушли из армии, вернулись на военную службу в начале войны:  них примкнули к армии Конфедерации,  армии Союза.

Армия США состояла из десяти полков пехоты, четырех артиллерийских орудий, двух кавалерийских и двух драгунских подразделений, а также трёх конных частей пехотинцев. 22 июля 1861 года Конгресс санкционировал создание добровольческой армии в  Более  в Нью-Йорке и Пенсильвании откликнулись на призыв вступить в армию, французы также быстро стали добровольцами. Однако всё равно пришлось обращаться к денежным выплатам военнослужащим и принудительному призыву. Тем не менее в период с апреля 1861 по апрель 1865 года в Союзной армии служили по меньшей мере 2.129 000 человек, большинство из которых были добровольцами. В июле 1863 года численность армии Союза достигла максимальной единовременной отметки в 698 000 человек и в последующие 2 года оставалась приблизительно на одном уровне, когда как численность противостоящей её армии Конфедерации достигнув своего пика в апреле 1862 года стала затем лишь неуклонно сокращаться.

Решительные победы Улисса Гранта и Уильями Шермана привели к капитуляции армии Конфедерации. Переломным стали сдача армии Северной Вирджинии под командованием Роберта Ли и поражение Джонстона Джозефа, командовавшего армией Теннесси. В последующие недели сдались другие армии конфедератов.

Настал конец самой кровавой войны в американской истории, и начался медленный процесс Реконструкции.

Организация армии 

Союзная армия состояла из различных подразделений (частей), которые в целом были организованы географически:
 Дивизионы (например: Military Division of the Mississippi, Middle Military Division)
 Департаменты (например: Department of the Tennessee, Department of the Cumberland, Department of the Pacific, Department of New England)
 Округа (например: District of Cairo, District of East Tennessee)
 Армии (командиры, в основном, были генералами)
 Армия Камберленда (Army of the Cumberland)
 Армия Джорджии (Army of Georgia)
 Армия Побережья (Army of the Gulf)
 Армия Джеймса (Army of the James)
 Армия Миссисиппи (Army of the Mississippi)
 Армия Огайо (Army of the Ohio)
 Армия Потомака (Army of the Potomac)
 Армия Шенандоа (Union Army of the Shenandoah)
 Армия Теннесси (Army of the Tennessee)
 Армия Вирджинии (Army of Virginia)

Военнослужащие армии были организованы по родам войск и включали пехоту, кавалерию, артиллерию и другие части, такие как Корпус морской пехоты и , который был создан и развернут впервые под руководством генерала Альберта Майера. В армиях солдаты были организованы в основном в полки под командованием офицеров со званиями полковника, подполковника и, возможно, майора. Согласно «Стрелковой и легкой пехотной тактике» (Rifle and Light Infantry Tactics, 1855) , как правило, в каждом полку было по десять рот под командованием капитана. В некоторых полках было только от четырёх до восьми рот, как правило, носивших название батальонов. Полки обычно формировались в пределах одного штата и, как правило, назывались по порядковому номеру и имени штата, например: 54-й Массачусетский пехотный добровольческий полк, 20-й Мэнский пехотный полк. Полки обычно группировались в бригады под командованием бригадного генерала. Однако бригады легко изменялись, как того требовала ситуация.

Командиры 

Командующими армией Союза (позже стали называться начальниками штаба армии) были:
 Уинфилд Скотт (5 июля 1841 — 1 ноября 1861)
 Джордж Макклеллан (1 ноября 1861 — 11 марта 1862)
 Генри Халлек (23 июля 1862 — 9 марта 1864)
 Улисс Грант (9 марта 1864 — 4 марта 1869)

В период с 11 марта по 23 июля 1862 года командующим был непосредственно президент Авраам Линкольн с Военным министром США — Эдвином Стэнтоном и неофициальным Военным советом, который был создан 17 марта 1862 года. В состав Совета входили высокопоставленные офицеры.

Последним из командиров армии Союза был Улисс Грант, известный как сторонник тотальной войны — лишения противника доступа к ресурсам, необходимым для ведения войны с массовыми разрушениями заводов и ферм вдоль движения Союзной армии. Он также подвергался критике за большое количество жертв, которые понесла армия во время его руководства, но Линкольн не сменил Гранта, сказав:

Я не могу обойтись без этого человека. Он сражается.

Впоследствии Улисс Грант стал 18-м президентом США.

Этнический состав 

Союзная армия состояла из множества этнических групп, включая большое число иммигрантов. Около 25 % белых, которые служили в армии Союза, были иностранцами. Порядка  солдат и матросов были уроженцами Соединённых Штатов, в том числе около  афроамериканцев. Около  родились в немецкоговорящих странах, такое же число военнослужащих было родом из Ирландии. В числе воевавших на стороне Союза были выходцы из Канады, Англии, Шотландии, Мальты, Италии, Индии и России. В их числе были мексиканцы и евреи.

Всего же за весь период войны в армии Союза служило около 900 000 эмигрантов и около 210 000 афроамериканцев.

См. также

Примечания

Литература 
 Eicher, John H., David J. Eicher. Civil War High Commands. Stanford, CA: Stanford University Press, 2001. .
 Grant, Ulysses S. Personal Memoirs of U.S. Grant . 2 vols. Charles L. Webster & Company, 1885-86. .
 Glatthaar, Joseph T. Forged in Battle: The Civil War Alliance of Black Soldiers and White Officers. New York: Free Press, 1990. .
 Hattaway, Herman, and Archer Jones. How the North Won: A Military History of the Civil War. Urbana: University of Illinois Press, 1983. .
 McPherson, James M. What They Fought For, 1861—1865. Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1994. .

Ссылки 

 The Regular Army Before the Civil War 
 Civil War Home: Ethnic groups in the Union Army 

Гражданская война в США